Halvartjärn kan syfta på:
Halvartjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Halvartjärnen, Jämtland, sjö i Härjedalens kommun,  (15,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn